Маргарет Сазерленд (; ,  — , ) — австралийский композитор.

Училась в Мельбурне у Эдварда Голля (фортепиано) и Фрица Харта (композиция), затем в 1923—1925 гг. в Лондоне у Арнольда Бакса. Вернувшись в Австралию, вела обширную работу в области организации музыкальной и культурной жизни, состояла в Австралийском комитете содействия ЮНЕСКО и других организациях.

Сазерленд написала одноактную оперу «Молодая бабушка» (; 1964) из жизни гражданской активистки, защитницы австралийских аборигенов , скрипичный концерт, ряд сочинений для камерного оркестра (в том числе Concerto grosso, 1958), симфоническую поэму «Призрачные холмы» (; 1953) и др.

После тяжёлого инсульта в 1969 году отошла от активных занятий композицией.

Почётный доктор музыки Мельбурнского университета (1969), офицер Ордена Британской империи (1970) и Ордена Австралии (1981).

Примечания

Литература 
 David Symons. The music of Margaret Sutherland. — Currency Press, 1997. — 209 p.: ill. ISBN 0-86819-534-0

Ссылки 
 Margaret Ada Sutherland // The Australian Women’s Register
 Margaret Ada Sutherland // Australian Music Centre

Композиторы Австралии
Оперные композиторы Австралии
Академические музыканты Австралии